Le tournoi Burning River Classic 2007 est l'édition 2007 et première édition du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 5 au 10 mars 2007 à Cleveland. Le tournoi  est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

L'ancienne  mondiale Natalie Grainger remporte ce premier tournoi Burning River Classic face à Isabelle Stoehr.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic

Liens externes 

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en mars 2007
Squash en 2007